Okręty US Navy o nazwie USS "Bailey":
 Pierwszy "Baily" (1861) był szkunerem Coast Survey na początku wojny secesyjnej.
 Drugi "Bailey" (TB-21) był torpedowcem, który wszedł do służby w 1901. Przemianowany na "Coast Torpedo Boat No. 8" w 1918 i wycofany ze służby w 1919.
 Trzeci "Bailey" (DD-269) był niszczycielem typu Clemson, który wszedł do służby w 1919 i został przekazany Royal Navy w 1940, gdzie służył jako HMS "Reading".
 Czwarty "Bailey" (DD-492) był niszczycielem typu Benson, który wszedł do służby w 1942 i został wycofany ze służby w 1946.

Bailey